Хелен Маккарти: Маккарти, Хелен (1884—1927) — американская художница.
 Маккарти, Хелен (род. 1951) — английская писательница и журналист.